Митра има више значења:
 Митра (митологија)
 Митра (биологија)
 Митра (одежда)